De zesde etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 11 mei 2017 van Reggio Calabria naar Terme Luigiane. De etappe was 217 kilometer lang. Onderweg waren er twee gecategoriseerde klimmen, een van de derde en een van de vierde categorie, en twee tussensprints. De finish was bergop, na een heuveltje in Terme Luigiane.

Uitslag

Klassementen 

06
Sport in Calabrië
Cosenza (provincie)